Курукше́тра () — город в Индии, центр одноимённого района в штате Харьяна. В буквальном переводе означает «поле (земля) Куру». По верованиям индуистов, на этом месте более 5000 лет назад произошла битва на Курукшетре — между Кауравами и Пандавами, в которой победили последние и описание которой содержится в «Махабхарате».

История 
Около 1200—1000 годов до н. э. индусы занимали уже так называемую  (серединную страну) и главным культурным центром были земли племён куру и панчала, означаемые часто одним сложным именем Курупанчала (зап. часть Мадхьядеши).

Земля куру (Курукшетра) окружена особым ореолом, как «святая» земля, и постоянно упоминается в «Яджурведе», в Брахманах, Упанишадах и других ведийских памятниках. Она является колыбелью позднейшего брахманизма и его культуры, откуда они распространились по всей Индии. Она же и родина индийского эпоса. Как известно, главная фабула «Махабхараты» — борьба (война) родов Панчала и Матсья с куру (Бхарата). Сами поэмы в окончательной редакции относятся уже к позднейшему времени, так называемым средним векам истории Индии.

В Курукшетре в позднейшую эпоху возникают знаменитые города Гастинапура, Индрапрастха, Каушамби.

Религиозное значение 
Курукшетра является святым местом паломничества в индуизме, так как считается, что здесь Кришна поведал «Бхагавад-гиту» Арджуне перед началом Битвы на Курукшетре.

Равнина вокруг Курукшетры описывается в древней санскритской литературе как  (земля Брахмы). В первом стихе «Бхагавад-гиты», Курукшетра называется «дхарма-кшетрой» — «полем дхармы».

Подобно другим святым местам в Индии, во время особых праздников сюда стекаются множество паломников. Во время лунных затмений их число достигает миллиона. Согласно индусским верованиям, во время лунных затмений в священном озере (кунде), находящемся здесь, собираются воды всех священных озёр Индии.

В нескольких километрах от Курукшетры, в деревне Амин, находятся развалины крепости, которые предания связывают с личностью сына Арджуны Абхиманью.

Согласно упоминаниям в некоторых древних индуистских текстах, в ведические времена границы района Курукшетры примерно соответствовали границам современного индийского штата Харьяна.

Достопримечательности 
 Брахма-саровара — каждый год сотни тысяч паломников-индусов приходят, чтобы совершить священное омовение в водах Брахма-саровара по случаю Сомавати-амавасья (Священного понедельника новолуния).
 Саннихит-саровара
 Джьотисар — легендарное место, на котором Кришна поведал «Бхагавад-гиту» Арджуне.
 Музей Кришны — в музее находится много археологических артефактов и картин с изображением эпизодов из «Махабхараты».
 Научный музей
 Бхишма-кунда в Нарактари
 Лесной заповедник Сарасвати — большой заповедный лес в районе Курукшетры.
 Шейх Чилли ка макбара — мавзолей, построенный во времена Империи Великих Моголов в память суфийского святого Шейха Чилли (умер в 1582 году), который был духовным наставником принца Дара Шикоха.
 Храм Стханешвара Махадевы
 Камала набхи
 Бхадракали мандир
 Бирла мандир
 Чхати Патх Шахи Гурудвара

Образовательные учреждения 
 Kurukshetra University
 National Institute of Technology
 Shri Krishna Institute of Engineering & Technology

См. также 
 Бхагавад-гита
 Махабхарата
 Битва на Курукшетре

Примечания

Ссылки 
  The Official website of Kurukshetra
 Путеводитель по Курукшетре

Вайшнавизм
Священные города индуизма
Места паломничества индуизма
Населённые пункты Харьяны
Бхагавадгита
Махабхарата